Deutsch är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adam Deutsch
 David Deutsch (fysiker)
 David Deutsch (ishockeyspelare)
 Ernst Deutsch
 Felix Deutsch
 Immanuel Oscar Menahem Deutsch
 Julius Deutsch
 Karl W. Deutsch
 Otto Erich Deutsch
 Rudolf von Deutsch

Se även 
 Tyska, ett språk som på tyska heter Deutsch

Tyska efternamn